Podhale – kraina historyczno-etnograficzna
 Skalne Podhale – górzysty region Podhala
 Niżne Podhale – północna część Podhala

Inne:
 Podhale w ogniu – polski film historyczny z 1955
 Podhale Nowy Targ – polski klub sportowy
 Podhale – nieistniejące już nowotarskie zakłady przemysłu skórzanego (firma obuwnicza)

Zobacz też 
 Na skalnym Podhalu – cykl nowel Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Przypisy